Meierei im Neuen Garten
 Meierei C. Bolle – byłe przedsiębiorstwo w Berlinie
 Meierei am Landsberg – zabytkowy dworek w Meiningen
 Meierei – niemieckojęzyczna nazwa miejscowości Kalina (województwo zachodniopomorskie)
 Gützkow Meierei – jednostka osadnicza w gminie Gützkow